Cnidium grossheimii är en flockblommig växtart som beskrevs av Ida P. Mandenova. Cnidium grossheimii ingår i släktet Cnidium och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
grossheimii